Wylde est un patronyme porté notamment par :
 Gregg Wylde (1991-), footballeur écossais ;
 Peter Wylde (1965-), cavalier de saut d'obstacles américain ;
 Zakk Wylde (1967-), guitariste américain.